Sveta Ana, kršćanska svetica, majka Blažene Djevice Marije.
 Sveta Ana (jezero), jezero u Rumunjskoj
 Sveta Ana (Đurđevac), gradsko naselje u Đurđevcu